100 выдающихся сербов () — произведение, содержащее биографии самых выдающихся сербов. Данный список был составлен комитетом академиков Сербской академии наук и искусств. Членами комитета были Сава Вукович, Павле Ивич, Драгослав Срейович, , Драгомир Виторович, Звонимир Костич, Василие Крестич, Мирослав Пантич и Даница Петрович. Впервые книга была опубликована в 1993 году. В 2001 году книга была переиздана.

У редакции возникли вопросы насчёт включения Милана Недича и Драголюба Михаиловича, поскольку оба сотрудничали со странами Оси во время Второй мировой войны. Генеральный секретарь академии Деян Медакович просил включить в список Недича, потому что считал, что его правительство спасло население страны. В итоге из двоих только Недич был включен в окончательный список.

В 2019 году был издан отличающийся от академического список знаменитых сербов, подготовленный Родиславом Чолаковичем «Сербы ума, мастерства и таланта: 100 выдающихся сербов».

Список сербов 
В книге описаны биографии следующих сербов:

Примечания

Литература 
 
 

Биографии
Циклы телепередач о величайших представителях народов
Книги по алфавиту
Книги 1993 года